Basse-Terre ou Basseterre peut désigner :
 Basse-Terre, île constituant la partie occidentale de la Guadeloupe, département français d’outre-mer dans la mer des Caraïbes ;
 Basse-Terre, ville préfecture de la Guadeloupe, située sur l’île homonyme (voir ci-dessus) du département français d’outre-mer ;
 Basse-Terre, un quartier de la commune de Saint-Pierre, sur l’île de La Réunion, département français d’outre-mer au sud-ouest de l’océan Indien ;
 Basse-Terre, une des principales communautés de l'île de la Tortue dépendante du département du Nord-Ouest et de l'arrondissement de Port-de-Paix, à Haïti, État de la mer des Caraïbes ;
 Basseterre, la capitale de Saint-Christophe-et-Niévès, État des Antilles, archipel de la mer des Caraïbes.